Canto o Cantó pueden referirse a:

Acepción principal 
 Canto como técnica de ejecución vocal.
 Canto como forma de música vocal utilizada en la práctica espiritual.
 Canto como división de un poema.
 Canto como conjunto de técnicas vocales utilizadas para cantar el repertorio de la música docta.
 Bel canto como término operístico.
 Canto como forma de vocalización de las aves.
 Canto a lo Poeta, antigua tradición musical y literaria de Chile, enmarcada dentro de la poesía popular.
 Canto gregoriano, inicialmente canto cristiano, tipo de canto llano (simple, monódico, sin saltos, y con música supeditada al texto).

Musicografía, obras musicales, y bandas 
 Canto popular uruguayo, movimiento musical originado en Uruguay en los años 1960.
 Van Canto, banda alemana de metal a cappella.
 Yo canto, novemo álbum de estudio y séptimo álbum editado en español en la carrera musical de la cantante italiana Laura Pausini.
 Timbre (canto), timbre del cantante, espectro específico de una voz y el que consiste del sonido básico y los formantes vocales.
 Apoyo (canto), capacidad de un cantante o instrumentista de viento de balancear la actividad de diafragma, abdomen y laringe para controlar la presión del aire debajo de la laringe o la embocadura.

Espectáculos 
 Yo sí canto, reality show venezolano.

Mitología 
 Canto, personaje de la mitología griega.

Personas 
 Toni Cantó, actor y político español.
 Estela Canto, escritora, periodista y traductora argentina.
 Alberto del Canto, noble y militar luso-novohispano, que exploró el norte de México, donde fue fundador de varias ciudades.
 Ernesto Canto, atleta mexicano especializado en marcha atlética.
 Félix González Canto, político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional.
 Blas Cantó, cantante español.

Otros usos 
 Canto, parte no afilada de una espada.
 Canto, la parte exterior lateral de la moneda o disco, que está entre el anverso y el reverso.
 Canto rodado, un fragmento de roca suelto, generalmente redondeado.
 Canto trabajado, en arqueología, cualquier trozo de piedra que haya sido manipulado por el ser humano.
 Canto del ojo, también llamado canto orbitario

Véase también 
 Cantó